

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wielki Buczek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Rychtal 
 Wielki Buczek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka

Zobacz też 
 Buczek, Buczki
 Mały Buczek